Tauramena kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tauramena (ort), Casanare, 
 Tauramena (kommun), Casanare,